Ю́рий Бори́сович Ага́пов () — российский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Играть начал в 1997 году в реутовском «Титане». Далее выступал в российских клубах «Торпедо-2» из Москвы, в «Томи», в махачкалинском «Динамо», в «Факеле-Воронеж».

В 2004 перебрался в Казахстан, играл в «Шахтёре» из Караганды, перешёл в павлодарский «Иртыш». В составе «Иртыша» в 2005 году провёл 12 матчей и забил один гол в ворота усть-каменогорского «Востока», но из-за высокой конкуренции в средней линии павлодарской команды игрок был выставлен на трансфер. Агапова в свои рядах хотел видеть «Жетысу» из Талды-Кургана, но в 2006 футболист вернулся на родину, где затем играл в «Орле».

С 2008 по 2010 год игрок «Авангарда», с которым в 2008 году добился права выступать во втором дивизионе.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Титан» Клин
Игроки ФК «Торпедо-2»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Динамо» Махачкала
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Русичи-Орёл»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Авангард» Подольск